Die Saison 1960/61 war die 15. Spielzeit der Klass A als höchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt neunten Mal ZSKA Moskau.

Modus 
Die 19 Mannschaften der Klass A wurden in der Hauptrunde zunächst in zwei Gruppen mit neun bzw. zehn Teilnehmern eingeteilt. Die Mannschaften trafen jeweils in Hin- und Rückspiel auf jeden ihrer Gruppengegner, wodurch die Mannschaften der Gruppe A jeweils 18 Spiele und die Mannschaften der Gruppe B jeweils 16 Spiele bestritten. Die drei besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren Sieger Meister wurde. Die Mannschaften, die in der Hauptrunde die Plätze vier bis sechs belegten, trafen in der Platzierungsrunde um Platz sieben, die übrigen sieben Mannschaften in der Platzierungsrunde um Platz 13 aufeinander. In der Finalrunde, sowie den Platzierungsrunden trafen alle Teams je drei Mal auf jeden Gruppengegner. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Platzierungsrunde um Platz 7 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Platzierungsrunde um Platz 13 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Torschützen

Hauptrunde + Finalrunde

Hauptrunde + Platzierungsspiele

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Artikel bei championat.ru (russisch)

1960
Eishockeysaison 1960/61